Рис Джошуа Маккленаган (; ) — ирландский гимнаст, чемпион мира (2022), чемпион Европы (2018), чемпион Игр Содружества. Выступает за сборную Ирландии на внутренних и международных стартах, а на чемпионате Великобритании — под флагом Северной Ирландии.

Биография 
Рис Маккленаган родился 21 июля 1999 года в североирландском городе Ньютаунардс, графство Антрим. Ирландец начал заниматься гимнастикой в 6 лет. Его тренер — бывший профессиональный гимнаст Люк Карсон. Наиболее успешно ирландский гимнаст выступает в упражнениях на коне. До 2018 года выступал за клуб «Rathgael Gym». С июля 2018 года тренируется в Национальном гимнастическом тренировочном центре в Дублине.

В 2016 году юный гимнаст громко заявил о себе, став бронзовым медалистом чемпионата Великобритании в упражнениях на коне и уступив только призёрам Олимпийских игр Луису Смиту и Максу Уитлоку. На юниорском первенстве континента Рису удалось проявить себя на международном уровне: в той же дисциплине он выиграл серебряную медаль. Стоит отметить, что Маккленаган стал первым в истории страны медалистом на чемпионатах Европы по спортивной гимнастике.

Через год Рис начал выступать на взрослых соревнованиях. На чемпионате мира он не смог пройти квалификацию, оказавшись в предварительной стадии на 14-м месте.

В 2018 году Рис совершил настоящий прорыв. На Играх Содружества он выступал под флагом Северной Ирландии и одержал победу на своём профильном снаряде, опередив действующего чемпиона мира и олимпийского чемпиона англичанина Макса Уитлока. Эта золотая медаль стала единственной для североирландской команды на Играх. После этих соревнований ирландец испытывал некоторые трудности, связанные с организацией тренировок. Его тренера уволили из клуба из-за финансовых проблем, и Рису пришлось тренироваться в саду своего дома. Однако вскоре Федерация спортивной гимнастики Ирландии обеспечила гимнаста и его наставника жильём в Дублине, финансированием и условиями для тренировок. Несмотря на все организационные проблемы, Рис Маккленаган выступил на чемпионате Европы отлично. На континентальном первенстве он выиграл «золото» в упражнениях на коне. Его победа стала первой золотой медалью в истории Ирландии на чемпионатах Европы.

Лучшие результаты

Чемпионаты Европы 
  Золото — чемпионат Европы 2018 года (Глазго, Великобритания) (конь)

Игры Содружества 
  Золото — Игры Содружества 2018 года (Голд-Кост, Австралия) (конь)

Примечания 

Чемпионы Европы по спортивной гимнастике
Гимнасты Ирландии
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Игр Содружества по спортивной гимнастике
Чемпионы мира по спортивной гимнастике